Lobisomem, ser lendário que pode se transformar em lobo;
 Lobisomem (jogo), variação do jogo originalmente chamado Máfia, criado em 1986;
 Lobisomem (Marvel Comics), personagem fictício da Marvel Comics;
 "Lobisomem (canção)", canção composta pelo músico brasileiro Djavan;
 Lobisomem: O Apocalipse, jogo de RPG da editora estadunidense White Wolf.

Ver também

Desambiguações de artes